Jméno a příjmení Martin Davídek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Martin Davídek (herec) – český divadelní herec (* 1975)
 Martin Davídek (lední hokejista) – český hokejista (* 1986)
 Martin Davídek (kněz) – český římskokatolický kněz a generální vikář litoměřické diecéze (* 1966)